Павел Гайдебуров:
 Гайдебуров, Павел Александрович (1841—1893) — русский общественный деятель и революционер-демократ, народник, журналист, издатель.
 Гайдебуров, Павел Павлович (1877—1960) — русский и советский актëр театра и кино, режиссëр, педагог. сын П. А. Гайдебурова.